

Cinema 
 Pardon My French – film del 1921 diretto da Sidney Olcott
 Pardon My French – film del 1951 diretto da Bernard Vorhaus

Musica 
 Pardon My French – album dei Fuck del 1997
 Pardon My French – album dei Chunk! No, Captain Chunk! del 2013